Amerikai Egyesült Államok
 Oaks (Észak-Karolina)
 Oaks (Kentucky)
 Oaks (Missouri)
 Oaks (Oklahoma)
 Oaks (Oregon)
 Oaks (Pennsylvania)
 Ausztrália
 Oaks (Tasmania)
 Egyesült Királyság
 Oaks (Shropshire)